Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Traczyk – polski inżynier i samorządowiec
 Paweł Traczyk – polski matematyk
 Jacek Traczyk – polski piłkarz
 Jan Traczyk – polski aktor i autor tekstów
 Zygmunt Traczyk – polski lekarz

Zobacz też 
 alczyk – ptak z rodzaju Alle, znany też jako traczyk